Ilyushin Il-20 – prototipo di bombardiere a tuffo del 1948
 Ilyushin Il-20 – versione militare dell'Ilyushin Il-18